Ženská dvouhra Thailand Open 2020 probíhala v první polovině února 2020. Do singlové soutěže huahinského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla ukrajinská tenistka Dajana Jastremská, která se před zahájením z turnaje odhlásila.

Vítězkou se stala pátá nasazená Polka Magda Linetteová, jež ve finále zdolala 19letou švýcarskou kvalifikantku Leonii Küngovou po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–2. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo druhý singlový titul na okruhu WTA Tour ve třetím kariérním finále. Osmadvacetiletá Linetteová se po skončení poprvé posunula do první světové čtyřicítky, na 37. místo žebříčku WTA. Finalistka wimbledonské juniorky Küngová odehrála teprve druhou hlavní soutěž na túře WTA a nikdy předtím na ní nevyhrála zápas, respektive neporazila členku elitní stovky. Po turnaji pronikla ze třetí světové stovky na 156. příčku.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Thailand Open (Hua Hin)
WTA Tour 2020